Алькосаука-де-Герреро () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 18 971 человек.

Общие сведения 
Название Alcozauca с языка науатль можно перевести как: место жёлтой воды.

Площадь муниципалитета равна 470 км², что составляет 0,74 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Тлалистакилья-де-Мальдонадо, на юго-западе с Метлатоноком, и на западе с Тлапа-де-Комонфортом, а на востоке с другим штатом Мексики — Оахакой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 февраля 1869 года, в его состав входит 31 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 60,1 %, промышленность и строительство — 16,2 %, сфера обслуживания и туризма — 21,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 93,1 %;
 водоснабжение: 39,6 %;
 водоотведение: 42,7 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями муниципалитета являются:

Архитектура:
 в муниципальном центре: церковь, построенная в XVI веке, а также часовня Святой Моники;
 церковь и часовня в Хонакотлане;
 церковь в Искуинатояке;

Археология:
 археологические находки, установленные в виде памятников в муниципальном центре, Искуинатояке, Сан-Хосе-Лагунасе и Амапилоне.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Герреро